

Дольне-Поле — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Дольне-Поле — село в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства